Dahlem – comune della Renania Settentrionale-Vestfalia
 Dahlem – comune della Bassa Sassonia
 Dahlem – comune della Renania-Palatinato
 Dahlem – quartiere della città di Berlino